Карась Євген Валерійович — колекціонер, галерист, куратор, арт-експерт, арт-менеджер, засновник та куратор «Карась Галерея».
 Карась Євген Васильович — український громадський діяч та активіст, лідер української праворадикальної організації С14.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок